Ел Топе има више значења:

 Ел Топе (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Топе (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику